De hoeveelheid wind die een zeilschip vangt om vooruit te komen
Het recht van een molen om wind te vangen, zie windrecht
De naam van een molen in Goedereede, zie Windvang (molen)
De naam van een school voor speciaal basisonderwijs in Katwijk, zie De Windvang (school)
Een deel van een parasol